Portschinskia är ett släkte av tvåvingar. Portschinskia ingår i familjen styngflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styngflugor
Portschinskia